Уексоапа има више значења:

 Уексоапа, Сан Хуан Уексоапа (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Уексоапа (Јавалика), насеље у савезној држави Идалго у Мексику